Северина се може односити на:
 Северина Вучковић, хрватска поп певачица.
 Северина (албум), албум Северине Вучковић из 1989.
 Улпија Северина, римска царица из 3. вијека.
 Санта Северина, насеље у Италији у округу Кротоне, региону Калабрија.
 9716 Северина, астероид.
 Северина (Родриго Реј Роса), новела Родрига Реј Роса.
 Северина (Игњације Силоне), новела Игњација Силонеа.